Yolkaya (Korgun), een dorp in het Turkse district Korgun
Yolkaya (Yıldızeli), een dorp in het Turkse district Yıldızeli